Argyrostagma är ett släkte av fjärilar. Argyrostagma ingår i familjen tofsspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tofsspinnare
Argyrostagma